Лосевская волость —  волость в Великолукском уезде Псковской губернии в 1924 —  1927 гг.
 Лосевская волость —  волость в Выборгском районе Ленинградской области в 1995 — 2005 гг (ныне в составе Светогорского городского поселения)